Свадьба (фильм, 1944) (СССР) — комедийный художественный фильм, снятый режиссёром Исидором Анненским.
 Свадьба (фильм, 1954) (Италия) — комедийный художественный фильм, снятый режиссёром Антонио Петруччи по мотивам пьес А. П. Чехова.
 Свадьба (фильм, 1964) (СССР) — короткометражный фильм режиссёра Михаила Кобахидзе.
 Свадьба (фильм, 1972) (Польша) — фильм режиссёра Анджея Вайды, экранизация символической драмы Станислава Выспяньского, написанной в 1901 году.
 Свадьба (фильм, 1973) (СССР, Югославия) — фильм режиссёра Радомира Шарановича.
 Свадьба (фильм, 1978) (США) — чёрная комедия, снятая патриархом американского кинематографа Робертом Олтменом.
 Свадьба (фильм, 2000) (Россия) — фильм режиссёра Павла Лунгина.
 Свадьба (фильм, 2004)
 Свадьба (фильм, 2008) (Россия) — лирическая комедия.
 Свадьба лучшего друга
 Свадьба Мюриэл
 Свадьба в Малиновке (фильм)
 Свадьба с приданым (фильм)